«Мидтью́лланн» () — датский профессиональный футбольный клуб из города Хернинг. Образован в 1999 году в результате слияния местных футбольных клубов «Икаст» и «Хернинг Фремад». Домашние матчи проводит на стадионе «МСХ Арена» общей вместимостью свыше 11 000 зрителей.

Именование «Мидтьюлланн» клуб получил по названию региона Центральная Ютландия (), административной области Дании.

История клуба 

ФК «Мидтьюлланн» был основан двумя людьми: Джоном Руна, плотником и владельцем частного бизнеса в отрасли дерево-материалов, и Эйнером Гессель, уполномоченным дилером «Мерседес-Бенц». Двое мужчин хотели объединить футбольные клубы ФК «Икаст» (основан 1935) и  (основан 1918). Обе команды десятилетиями были сильными и достойными конкурентами, но никогда не играли существенной роли в датском футболе («Икаст» дважды становился призёром национального чемпионата и три раза играл в финале кубка, «Хернинг Фремад» провёл два сезона в высшем дивизионе). 10 лет шли переговоры о слиянии двух клубов и только 6 апреля 1999 года, сделка была завершена.

Сразу через год, в 2000-м, «Мидтьюлланн» вышли в датскую Суперлигу, после сезона, в котором команда собрала рекордное количество очков в истории 1-го дивизиона. В 2007 году клуб «Мидтьюлланн» получил достойную финансовую поддержку в 10 миллионов евро, чтобы обеспечить текущее состояние, а также были поставлены цели стать достойным конкурентом для топ-клубов страны, «Брондбю» и «Копенгагена». Достижения не заставили себя ждать: «волки» 4 раза за 10 лет выходили в финал национального кубка, а по итогам сезона 2014/15 впервые стали чемпионами страны.

В 2018 году создана дочерняя команда «Икаст».

Достижения 
 Суперлига (Д-1)
  Чемпион (3): 2014/15, 2017/18, 2019/20
  Вице-чемпион (5): 2006/07, 2007/08, 2018/19, 2020/21, 2021/22
  Бронзовый призёр (5): 2001/02, 2004/05, 2011/12, 2013/14, 2015/16

 Первый дивизион (Д-2)
  Чемпион (1): 1999/00

 Кубок Дании
  Победитель (2): 2018/19, 2021/22
  Финалист (4): 2002/03, 2004/05, 2009/10, 2010/11

 Кубок Атлантики
  Победитель (1): 2012

«Икаст» 
 Первый дивизион (Д-1)
  Вице-чемпион (1): 1987
  Бронзовый призёр (1): 1990

 Кубок Дании
  Финалист (3): 1985/86, 1988/89, 1996/97

Статистика выступлений 

* По итогам турнира плей-офф.

Выступления в еврокубках

«Икаст» 

В 1988, 1991 и 1994 годах команда «Икаст» играла также в Кубке Интертото (в 1988 году заняла 1-е место в группе).

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на worldfootball.net 
 Профиль на transfermarkt.com 
 Профиль на footballdatabase.eu 
 Профиль на soccerpunter.com 
 Профиль на soccerway.com 
 Профиль на soccer365.ru 
 Профиль на ceroacero.es
 Профиль на wildstat.ru («Икаст»)
 Профиль на wildstat.ru («Мидтьюлланн»)
 Профиль на footballfacts.ru («Мидтьюлланн»)
 Профиль на footballfacts.ru («Икаст» — с 1935 по 1999)

Футбольные клубы Дании
ФК «Мидтьюлланн»
Футбол в Дании
Спорт в Хернинге